Сухие Ялы (село) — село в Марьинском районе Донецкой области Украины.
 Сухие Ялы (река)